Zkratka OMG má více významů:

 Oh my God – zkratka v online diskusích – viz seznam zkratek v online diskusích
 OMG (album) – album anglického hudebníka jménem Rusko
 O. M. G. (Oh My Girls) – česká k-popová dívčí skupina (vítěz K-POP World Festival, Čchangwon 2012)
 Online Multiplayer Game – multiplayer online hra – viz online hra
 Object Management Group – standardizační informatické konsorcium (normy jako BPMN, CORBA, OCL, UML, XMI)
 osmileté Mensa gymnázium – škola v Praze pro nadané studenty (nesprávně utvořená zkratka, oficiálně jen MG)

Znamená to: "Ó můj bože!". Má to vyjadřovat překvapenost nebo naštvanost, radost, může se to použit kdykoliv.